Петтинг —  форма сексуальной между партнёрами активности без непосредственно полового акта. Имеет множество форм проявления и реализации.
 Петтинг — коммуна в Германии.